Onderdistrict in Indonesië
 Pangarengan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
Bestuurslaag in Indonesië
 Pangarengan (Legonkulon)
 Pangarengan (Rajeg), in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Pangarengan (Pangarengan), in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java